Le Trio Jabadao est la dix-septième histoire de la série Bizu de Jean-Claude Fournier. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Résumé 
Alors que Bizu et ses amis voient leur retour fêté par les animaux de la forêt, Bizu remarque trois personnages à l'attitude étrange. Composé de deux chats et d'un animal indéterminé appelé Tomig, le trio part de la statue du roi Farsus en comptant leurs pas. De son côté, le grand Karnablem est préoccupé de les voir s'approcher de Ker Bizu. Les trois compères sont invités par Bizu et lui font croire qu'ils creusent pour trouver des truffes.

Personnages 
 Bizu
 Schnockbul
 Le Trio Jabadao : Penn-Du, Mataf et Tomig
 Le grand Karnablem et les Bilzigs
 Léone, la voyante : un crapaud

Publication

Revues 
L'histoire paraît pour la première fois en livraisons, du  au  du journal Spirou.

Album 
L'album paraît aux éditions Dupuis en 1991.

Notes

Liens externes 
 
 
 

Histoire de Bizu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1990
Trio de fiction